Надежда Валентиновна Ряшкина () — советская и российская спортсменка (спортивная ходьба), чемпионка СССР и России, рекордсменка мира, обладательница Кубка Европы, победительница Игр доброй воли, Заслуженный мастер спорта России (1998).

Биография 
В детстве увлекалась лыжным спортом и лёгкой атлетикой. В 1984 году поступила на факультет физической культуры Вологодского педагогического института. Там стала бегать на средние дистанции под руководством В. Н. Некрасова. Однако вскоре тренер посоветовал ей заняться спортивной ходьбой. Ряшкина переехала в Череповец, где её стал тренировать Василий Павлович Поляков. В 1988 году она стала чемпионкой РСФСР на дистанции 10 км и чемпионкой СССР на дистанции 20 км, завоевала серебряную медаль на мемориале братьев Знаменских.

После Игр доброй воли 1990 года в Сиэтле, где она победила с мировым рекордом на дистанции 10 км, в её карьере последовал перерыв, связанный с рождением дочери. Вскоре она вернулась в спорт и в 1997 году снова стала показывать результаты мирового уровня. Активно готовилась к Олимпийским играм 2000 года в Сиднее, но не попала в состав сборной команды.

Спортивные результаты 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1988 года (20 км) — ;
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1989 года — ;
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 1997 года (10 км) — ;
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 1998 года (10 км) — ;
 Зимний чемпионат России по спортивной ходьбе 1999 года (20 км) — ;
 Чемпионат России по спортивной ходьбе 1999 года (20 км) — ;
 Зимний чемпионат России по спортивной ходьбе 2000 года (20 км) — ;

Рекорды 
 Ходьба 10 км (Сиэтл, Игры доброй воли 1990 года, 24/7/1990) — 41.56,23 (мировой рекорд, на 22 июля 2017 года не побит);
 Ходьба 20 км (Адлер, Зимний чемпионат России по спортивной ходьбе 1999 года, 7/2/1999) — 1:27.30 (повторение мирового рекорда).

Примечания

Ссылки 
 

Спортивные ходоки СССР
Спортивные ходоки России
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике